William McNeill ist der Name folgender Personen:

* William Hardy McNeill (1917–2016), US-amerikanischer Historiker kanadischer Abstammung
 William Henry McNeill (1803–1875), US-amerikanischer Seefahrer und Entdecker
 William Ronald McNeill (1936–2007), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Billy McNeill (William McNeill; 1940–2019), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Don McNeill (William Donald McNeill; 1918–1996), US-amerikanischer Tennisspieler